Гонка Чемпионов 2013 года — 26-я международная автогонка, в которой принимают участие выдающиеся гонщики самых престижных серий. Должна была пройти с 14 по 15 декабря в Бангкоке на стадионе «Раджамангала». Однако, событие было отменено 2 декабря из-за политической обстановки в Бангкоке.

Составы команд

Техника 
 Ariel Atom
 Audi R8 LMS
 KTM X-Bow
 Euro Racecar
 ROC Car
 Toyota GT86
 Volkswagen Scirocco

Ссылки 

 Официальный сайт

2013 год в автоспорте
Декабрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Бангкоке
Спорт в Таиланде в 2013 году
Отменённые соревнования по моторным видам спорта